Lederhose steht für:
 Lederhose, aus Leder gefertigte kurze oder lange Hose
 Lederhose (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Greiz in Thüringen

Siehe auch:

 Ledderhose